Квалификация на Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2012 выявит какие спортсмены будут участвовать в чемпионате на каждой из дистанций.

Система отбора 

На дистанциях 500, 1000, 1500 м у мужчин и женщин, 3000 м у женщин и 5000 м у мужчин, на чемпионате участвуют 24 спортсмена. На дистанции 5000 м у женщин и 10000 м у мужчин — 16 спортсменов. От каждой страны на одной дистанции может участвовать не более трех спортсменов. Отбор на чемпионат проходит по двум зачетам, на основе ранга в Кубке мира, и на основе лучшего результата на дистанции в текущем сезоне. В командной гонке у мужчин и женщин участвуют 8 лучших команд по результатам Кубка мира.

Квалификационный статус

Мужчины

500 метров

1000 метров

1500 метров

5000 метров

10000 метров

Командная гонка

Женщины

500 метров

1000 метров

1500 метров

3000 метров

5000 метров

Командная гонка

Условные обозначения 
 КМ-3A — Кубок мира, 3 этап, дивизион A
 КМ-3B — Кубок мира, 6 этап, дивизион B
 ЧМ КМ — Чемпионат мира в классическом многоборье
 ЧМ СМ — Чемпионат мира в спринтерском многоборье
 ЧМ ЮН — Чемпионат мира среди юниоров
 Курсивом отмечены спортсмены за пределами квоты в 3 спортсмена от одной страны на дистанции

Примечания

Ссылки 
 Окончательный квалификационный статус

Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2012